

Patronyme 

 Charles-François Beautemps-Beaupré, ingénieur hydrographe et cartographe français, le père de l'hydrographie moderne.

Autre 

Beautemps-Beaupré peut aussi désigner :
 Beautemps-Beaupré, un navire hydro-océanographique de la Marine nationale française lancé en 2002.

 Île Beautemps-Beaupré, un atoll corallien situé en Nouvelle-Calédonie au Nord-Ouest de l'ile d'Ouvéa.